

Patronyme 
Carcassonne est un nom porté par plusieurs familles d'origine juive languedocienne.
 Adolphe Joseph Carcassonne (1826-1891 ou 1894), militant républicain et auteur dramatique français.
 Fernand Carcassonne (1901-1976), médecin français, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Marseille.
 Guy Carcassonne (1951-2013) est un éminent constitutionnaliste et universitaire français, enseignant à l'université Paris X.
 Manuel Carcassonne (1965-) est un journaliste et éditeur français.
 Michel Carcassonne (1927-2001), médecin français, professeur de chirurgie infantile, fils de Fernand Carcassonne.
 Philippe Carcassonne (1955-) est un producteur de cinéma français.
 Roger Carcassonne (1911-1991) est un résistant français.
 Roger Carcassonne (1903-1992) est un homme politique français.

Toponyme 
 Carcassonne est une ville du Sud de la France.
 La cité de Carcassonne est une cité située sur la rive droite de l'Aude.
 Amphithéâtre Guy Carcassonne

Autres 
 Le cité-de-carcassonne (IGP) est un vin sous IGP.
 Carcassonne est un jeu de société qui tire son nom de celui de la ville.

Titres 

 En littérature, Carcassonne est une nouvelle de William Faulkner, écrite en 1931.
 En musique, Carcassonne est un album de Stephan Eicher.

Voir aussi 
 Carcassonne-Cité, ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Carcassonne.
Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme juif